Войчех Камышь (род. 1975) — польский химик, доктор фармацевтических наук, специалист в области фармацевтической химии, в частности в отрасли синтеза пептидных лекарственных средств. Руководитель кафедры неорганической химии фармацевтического факультета Гданьского медицинского университета.

Биография 
В 1998 году окончил химический факультет Гданьского университета, где специализировался по химии. В 2003 году защитил докторскую диссертацию под названием «Синтез пептидов, обладающих противомикробными свойствами», на том же факультете. В 2008 году на основе доклада «Проектирование, синтез и исследование противомикробных пептидов» на фармацевтическом факультете Гданьского медицинского университета получил степень доктора фармацевтических наук. В настоящее время (2014) работает научным сотрудником на фармацевтическом факультете в должности экстраординарного профессора. Выполняет функцию руководителя кафедры неорганической химии фармацевтического факультета Гданьского медицинского университета.
Его научные интересы связаны с проектированием и получением биологически активных веществ, разработки новых методов получения химических соединений, а также исследование конформационных свойств пептидов.
Он специализируется в области синтеза пептидов, как в лабораторном, так и полупромышленным масштабе.

Войчех Камышь — автор более 130 научных работ, а также более 100 докладов.

Награды и премии 
 Стипендия Фонда Науки Польской (2004)
 Стипендия Фонда Науки Польской (2005, продолжение)
 Награда Фонда Польфармы (2005)
 Стипендия Политики (2005)
 Награда Ректора Гданьского Медицинского Университета I степени (2004)
 Награда Ректора Гданьского Медицинского Университета II степени (2005)
 Награда Гданьского Научного Сообщества (2006)
 Коллективная Награда Гданьского Медицинского Университета I степени (2007)
 Коллективная Награда Гданьского Медицинского Университета I степени (2008)
 Стипендия Министерства науки и высшего образования Польши для молодых выдающихся исследователей (2010)

Примечания 

Химики Польши
Химики по алфавиту
Родившиеся в Гданьске
Выпускники Гданьского университета